Spanje:
 Campos (Balearen), een gemeente in de Spaanse provincie Balearen;
Portugal:
 Campos (Póvoa de Lanhoso), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso;
 Campos (Vieira do Minho), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vieira do Minho;
 Campos (Vila Nova de Cerveira), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Nova de Cerveira.
Brazilië:
 Campos dos Goytacazes (ook bekend als Campos), een stad en gemeente in de Braziliaanse staat Rio de Janeiro.

Zie ook
 Generaal Campos